Крстовић је црногорско и српско презиме. Оно се може односити на:
 Бојан Крстовић (1980), бивши српски кошаркаш
 Дејан Крстовић (1965—2009), српски позоришни редитељ и преводилац
 Милош Крстовић (1976), српски глумац
 Миодраг Крстовић (1950), српски глумац
 Наталија Крстовић (1934), српска пјесникиња
 Никола Крстовић (2000), црногорски фудбалер

Референце 

Црногорска презимена
Српска презимена